

Astronomia 
 21022 Ike  – asteroide della fascia principale
 Ike  – corpo celeste immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program

Codici 
 ike – codice ISO 639-3 della lingua inuktitut canadese orientale

Informatica 
Internet key exchange  – Protocollo usato in IPSec

Persone 
 Ike – soprannome di Dwight D. Eisenhower, militare e politico statunitense
 Ike  – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Televisione 
 Ike  – miniserie televisiva del 1979 diretta da Melville Shavelson

Videogiochi 
 Ike – personaggio della serie Fire Emblem

Altro 
Ike Anwhistle  – personaggio di Una serie di sfortunati eventi
Uragano Ike
Tifone Ike